ideał – szczyt doskonałości, cel dążeń

Matematyka 
 ideał w teorii pierścieni
 ideał w teorii grup
 ideał w teorii półgrup
 ideał w teorii mnogości i teorii porządków częściowych

Zobacz też 
 idealizacja
 idealizm
 idea